HMS Gipsy può riferirsi a varie navi della Royal Navy:

HMS Gipsy (1897) – cacciatorpediniere
HMS Gipsy (H63) – cacciatorpediniere della Classe G